Bellaire puede referirse:

en Estados Unidos 
 Bellaire (Míchigan)
 Bellaire (Ohio)
 Bellaire (Texas)